«IZ.RU» — российский информационный телеканал. Входит в «Национальную Медиа Группу» (НМГ) и круглосуточно вещает контент мультимедийного информационного центра (МИЦ) «Известия».

История 
2 июня 2017 года в рамках слияния информационных служб двух телекомпаний из «Национальной Медиа Группы» («РЕН ТВ» и «Пятого канала»), поставщиком и производителем новостей для них стал являться мультимедийный информационный центр «Известия». Как следствие, выпуски новостей на Пятом стали выходить под таким же названием, а на «РЕН ТВ» появилась бегущая строка IZ.RU.

21 июня 2017 года в списке зарегистрированных СМИ на сайте Роскомнадзора стал значиться телеканал с названием «Известия».

10 июля 2017 года МИЦ «Известия» получил универсальную лицензию на вещание.

18 августа 2017 года телеканал IZ.RU временно начал вещание на частотах Life78 в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Телевизионная версия телеканала отличается от интернет-версии наличием рекламы и бегущей строки. При этом на телеканале транслируются футбольные и хоккейные матчи, 1 сентября на этих частотах началось вещание телеканала «78». При этом вещание IZ.RU в петербургском эфире осуществлялось в ночное время на частоте телеканала «78» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области до осени 2021 года. Большую часть сотрудников телеканала составляют бывшие сотрудники Life78 и «Пятого канала».

19 августа 2017 года вещание IZ.RU началось и в регионах на частотах Life, который был закрыт.

14 сентября 2017 года телеканал начал вещание на спутниковой платформе «Триколор ТВ». Потенциальная аудитория составила 11,6 млн абонентов. Телеканал входит состав в пакет «Единый» — россияне могут его смотреть в формате MPEG-4 и разрешении HD. Известия максимально оперативно доносят до зрителей важнейшие события в России и мире. Производством телеканала занимается Мультимедиа редакция МИЦ «Известия».

18 сентября стал доступен абонентам аналоговой сети «Ростелеком». Потенциальная аудитория телеканала увеличилась на 3,2 млн абонентов. Москвичи могут смотреть телеканал на 26-й кнопке (34 ТВК) «Ростелекома». Также телеканал вошёл в пакет интерактивного ТВ сети «Ростелеком» — и стал доступен на всей территории России. 19 млн абонентов — такого числа достигла суммарная потенциальная аудитория телеканала, который в пакетах интерактивного ТВ располагается на 29-й кнопке. К 2018 году вещание телеканала стало охватывать аудиторию более 67 млн человек. Телеканал вошёл в пакеты крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории РФ. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «МегаФон ТВ» и «Орион-Экспресс» и в сети региональных кабельных операторов.

21 ноября 2017 года телеканал Известия стал обладателем специального приза в номинации «Открытие года» ежегодной российской премии «Золотой луч» — это ежегодная национальная премия среди тематических телеканалов, транслируемых спутниковыми, кабельными и интернет-операторами на русском языке на территории России или за рубежом.

Примечания

Ссылки 

Телеканалы России